Jeseritz kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Jezierzyce (ort i Polen, Pommerns vojvodskap), Powiat słupski,

Tyskland 

 Jeseritz, Gardelegen – ort, Gardelegen, Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Polenförgreningar